święty Genezjusz
 Saint-Genest (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Saint-Genest (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia